Wangemann ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrikje Wangemann (* 1961), deutsche Sängerin (Sopran)
 Hermann Theodor Wangemann (1818–1894), lutherischer Theologe und ab 1865 Direktor der Berliner Missionsgesellschaft
 Julius Wangemann bis 1810 Name von Julius von Sparre (1783– nach 1851), preußischer Landrat
 Otto Wangemann (1848–1914), deutscher Organist, Komponist, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge
 Theo Wangemann (1855–1906), deutsch-amerikanischer Toningenieur